Kydd est un nom propre.

Patronyme 

 Jennifer Kydd (née en 1976), actrice canadienne ;
 Robbie Kydd (né en 1982), joueur écossais de rugby à XV.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie
Patronyme écossais